Gustavo IV Adolfo de Suecia (Estocolmo, Suecia, 1 de noviembre de 1778 - San Galo, Suiza, 7 de febrero de 1837), rey de Suecia de 1792 a 1809. Fue el primogénito de los reyes de Suecia Gustavo III y Sofía Magdalena.

Sus primeros años 
Gustavo IV Adolfo nació en el castillo de Estocolmo. Pronto surgieron rumores que apuntaban a que el príncipe no era hijo del rey, debido principalmente a la fría relación que este llevaba con su esposa. El rey Gustavo III le proporcionó una esmerada educación desde los dos años de edad, a cargo de Fredrik Sparre. Cuando contaba con 10 años, fue nombrado caballero de la Orden de los Serafines, y a los trece, quedó huérfano de padre cuando el rey Gustavo III fue asesinado por sus enemigos políticos.

Rey de Suecia 
Dada la minoría de edad de Gustavo Adolfo, este fue investido como rey, pero el gobierno quedó en manos de un tutor, su tío el duque Carlos. Pero Carlos era en realidad un títere de la nobleza, y la tutoría fue ejercida realmente por Gustav Adolph Reuterholm, miembro del consejo real y perteneciente a una familia opositora a Gustavo III. La monarquía en Suecia, después del realce que le había dado Gustavo III, volvió a caer estrepitosamente en tiempos de Gustavo IV Adolfo. El joven rey completó en ese tiempo su educación, que incluía la enseñanza del latín y el finés.

Cuando fue mayor de edad, Gustavo Adolfo se casó en 1797 con Federica de Baden, con quien tuvo un matrimonio feliz.

Gustavo Adolfo creía en los derechos divinos de los reyes, y era opositor de la revolución francesa. Consideraba a Napoleón como el anticristo y basado en un supuesto poderío militar de Suecia, buscó una alianza con Inglaterra, lo que motivó fricciones con Francia y Rusia. Contra Rusia se enfrentó en una guerra desventajosa entre 1808 y 1809, que originó, tras el Tratado de Fredrikshamn, la pérdida de toda Finlandia y su incorporación al imperio ruso. Esta provincia formaba parte del reino desde el siglo XIII y se consideraba como parte integral del país.

Como fruto de ese desastre para el país, el rey y la familia real fueron arrestados en castillo de Estocolmo el 13 de marzo de 1809, por órdenes del general Carl Johan Adlercreutz. Toda la familia fue conducida al castillo de Gripsholm, en Mariefred, donde permaneció en una especie de arresto domiciliario.

Derrocamiento y exilio 
El 29 de marzo de 1809, el rey abdicó de manera voluntaria, a fin de legarle la corona a su hijo Gustavo. Pero el 10 de mayo del mismo año, el Parlamento, dominado por militares, depuso formalmente a Gustavo Adolfo y decidió que no solo el rey, sino toda su familia, habían perdido la corona sueca. El 5 de junio se designó como nuevo rey al tío de Gustavo Adolfo, el duque Carlos (Carlos XIII), quien aceptó una nueva Constitución liberal.

Gustavo Adolfo y su familia salieron del país. Tras una breve estancia en Copenhague, siguieron su viaje hacia Alemania, concretamente a Baden, la tierra de Federica.

En 1812, se divorció de su esposa, y comenzó una vida de viajes por Europa, ostentando el título de conde de Gottorp y después, coronel Gustafsson. Tuvo varias amantes, con tres de las cuales llegó a tener hijos (con una tuvo trillizos), pero solo reconocería al hijo de María Schweigen.

Sus viajes lo condujeron a Basilea, en Suiza y, en octubre de 1833, a San Galo, donde habitó en una posada llamada Weißes Rößli (el caballo blanco). Ahí falleció cuatro años después, el 7 de febrero de 1837, víctima de apoplejía.

En tiempos de Óscar II, cuando el príncipe heredero Gustavo (posteriormente Gustavo V) se casó con Victoria de Baden, una descendiente de Gustavo IV Adolfo, los restos de este fueron trasladados desde Suiza a Suecia, donde fueron sepultados en la Iglesia de Riddarholmen. A partir de entonces, comenzó una revalorización del depuesto rey.

Familia 
Hijos con Federica de Baden:
 Gustavo (1799-1877). Príncipe heredero de Suecia y pretendiente al trono. Príncipe de Vasa.
 Sofía Guillermina (1801-1865). Gran duquesa de Baden, consorte de Leopoldo I de Baden. 
 Carlos Gustavo (1802-1805). Príncipe de Finlandia.
 Amalia María Carlota (1805-1853). Permaneció soltera. 
 Cecilia (1807-1844). Gran duquesa de Oldemburgo, consorte de Augusto de Oldenburgo. 

Hijo con María Schweigen
 Adolfo (aprox. 1820-1900).

Ancestros

Enlaces externos 

 Juicio de Napoleón sobre Gustavo IV Adolfo de Suecia.

Reyes de Suecia del siglo XVIII
Reyes de Suecia del siglo XIX
Reyes de Suecia (casa de Holstein-Gottorp)
Grandes maestres de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden de San Andrés
Nacidos en Estocolmo
Fallecidos en San Galo